One Tree Hill steht für:

 One Tree Hill, US-amerikanische Dramaserie
 One Tree Hill (Australien), Hügel der Dandenongs in Australien
 One Tree Hill (Neuseeland), Vulkanspitze in Neuseeland
 One Tree Hill (Lied), Song der Band U2